Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego Inter Mediolan.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Inter Mediolan
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach